Nelson Ávila puede referirse:

Nelson Ávila (bailarín) (n. 1940), un bailarín argentino de tango integrante de la pareja "Nélida y Nelson".
Nelson Ávila (político chileno) (n. 1942), un político chileno, perteneciente al Partido Radical Socialdemócrata.
Nelson Ávila (economista hondureño), (n. 1952), un político de Honduras.